Now You're Gone – brano musicale dei Bucks Fizz del 1981
 Now You're Gone – singolo dei Whitesnake del 1990
 Now You're Gone – singolo di Basshunter del 2007
 Now You're Gone - The Album – album di Basshunter del 2008
 Now You're Gone – singolo di Tom Walker e Zara Larsson del 2019